Файльсдорф (нем. Veilsdorf) — многозначный термин; топоним.

 Файльсдорф — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Файльсдорф — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.